Джаксон употребляется в качестве фамилии:

 Джаксон, Татьяна Николаевна (род. 1951) — российский историк-скандинавист, педагог, доктор исторических наук.
 Джаксон, Уильям (1582—1663) — епископ Лондонский (1633—1649), 77-й архиепископ Кентерберийский (1660—1663).

См. также 
 Джексон